KVATRO — вокальный коллектив, созданный в 2003 году выпускниками Академии хорового искусства имени В.С. Попова, лидеры в жанре Classical Crossover в России.

Состав 
 Леонид Игоревич Овруцкий родился 08.08.1982 в г. Москве. С отличием окончил Академию хорового искусства имени В.С. Попова по классу хорового дирижирования. До создания группы работал ассистентом режиссёра Кирилла Серебренникова, пел в оперном театре «Геликон-опера». Стажировался в качестве дирижёра в оркестре Владимира Спивакова, участвовал в постановке Мариинского театра «Фальстаф» Джузеппе Верди. Был награждён в номинациях «Дебют студента на профессиональной сцене» и «Лучшая роль в музыкальном театре. Вокал» на фестивале «Московские дебюты».

 Антон Владимирович Сергеев родился 02.11.1983 в г. Норильске. С отличием окончил Академию хорового искусства имени В.С. Попова по классу хорового дирижирования. Более 10 лет пел в хоре Сретенского монастыря.

 Антон Николаевич Боглевский родился 08.10.1983 в г. Москве. С отличием окончил Академию хорового искусства имени В.С. Попова по классу хорового дирижирования. Учась в Академии, дирижировал хором.

 Данила Никитович Карзанов родился 31.08.1986 в г. Москве. С отличием окончил Академию хорового искусства имени В.С. Попова по классу хорового дирижирования. Одновременно с учёбой занимался музыкальной композицией с Ю.Б. Абдоковым и звукорежиссурой в Институте телевидения и радиовещания «Останкино». Окончив курсы музыкального менеджмента при ГУУ имени Орджоникидзе, в 2008 г. Данила основал рок-группу «Bestseller», с которой выступал на протяжении 5 лет. С 2009-го стал солистом группы «ПЯТЕRО» (бывш. «Бродвей»). А в 2017 году вошёл в состав группы KVATRO.

 Денис Иванович Вертунов, бывший участник группы (с 2003 по 2017 годы), родился 05.07.1977 в г. Москве. С отличием окончил Академию хорового искусства имени В.С. Попова по классу хорового дирижирования. До создания группы пел в пяти джазовых акапельных коллективах. С 2017 года занимается сольной карьерой.

История группы 
Группа KVATRO была образована в 2003 году четырьмя друзьями-выпускниками Московского хорового училища им. А.В. Свешникова при Академии хорового искусства.

В первоначальный состав вошли:

 Леонид Овруцкий (баритон)
 Антон Сергеев (тенор)
 Антон Боглевский (тенор)
 Денис Вертунов (бас)

В 2017 году на смену Денису Вертунову в группу пришёл Данила Карзанов (бас).

Выбрать название для группы помог случай, произошедший с участниками коллектива во время их стажировки в Италии. Узнав, что они живут недалеко от дома Пласидо Доминго, друзья отправились петь под окнами прославленного тенора. Местные жители вызвали полицию, называя солистов «quattro ragazzi» (четыре парня). Участникам коллектива понравилось звучание фразы «quattro ragazzi», но, для большей лаконичности, её решили упростить до одного слова. В итоге и было выбрано название «KVATRO», то есть четыре.

В 2008 году после участия в конкурсе «Пять звезд. Интервидение», по результатам которого музыканты получили первую премию, группа обрела всероссийскую известность. Победительницей конкурса с преимуществом в 1 голос (216 против 215) стала певица Тахмина Ниязова.

В 2009 году пришло и всенародное признание. Квартет вошёл в тройку лидеров российского отборочного тура «Евровидения-2009». В результате зрительского телефонного и смс-голосования группа KVATRO получила 12 % голосов.

Коллектив часто представляет Россию на международной сцене в рамках Дней культуры России и других мероприятий, организуемых Посольством Российской Федерации и других общественных объединений страны.

В 2010 году в Лондоне группа KVATRO выступила на одной сцене с Иосифом Кобзоном в одном из самых престижных мировых залов — Royal Albert Hall.

С 2011 года коллектив является участником фестиваля «Русская Масленица в Лондоне», который организуется лондонской продюсерской компанией Ensemble Productions и проводится в партнёрстве с мэрией Лондона и Министерством культуры РФ, фондом «Русский мир», федеральным агентством «Россотрудничество», Посольством России в Лондоне и группой «Онэксим».

В 2013 году участники группы KVATRO вместе с победительницей телевизионного проекта «Голос» Диной Гариповой стали участниками международного музыкального фестиваля в Равелло. Концерт, прошедший 23 июля на площадке «Belvedere di Villa Rufolo» и состоявший из русских романсов и неаполитанских песен, стал своеобразным символом соединения музыкальных традиций России и Италии.

В июне 2016 года вокальная группа KVATRO выступила в ходе Дней Москвы в Ницце.

В репертуаре квартета произведения самых разных стилей: от классики в современной обработке и романсов до золотых шлягеров советской и зарубежной эстрады, а также авторской песни. Группа работала на одной сцене с Пласидо Доминго, Майклом Болтоном, Дмитрием Хворостовским, Алессандро Сафина.

Дискография 
 Советские шлягеры («Смуглянка», «Утомлённое солнце», «Лучший город земли» и др.)
 Шедевры русского романса («Очи чёрные», «Очарована, околдована», «Не жалею, не зову, не плачу» и др.)
 Советские шлягеры 2 («Ноктюрн», «Клён», «Любовь настала» и др.)
 Classical («Adagio», «Hallelujah», «Vivo Per Lei», «Скажите девушки подружке вашей», «Улетай» и др.)
 Сборник духовной музыки «Тебе поем», куда вошли произведения Рахманинова, Глинки, Чеснокова и др.
 Русская зима («Новогодние игрушки», «Опять метель», «Твои следы», «Синий иней» и др.)
 XV лет. Часть 1 («Kyrie Eleison», «Если б не было тебя», «Как молоды мы были», «Тополя» и др.)
 Русская зима (Deluxe Edition) (включает видеоклипы «Зимняя любовь», «А снег идёт», «В лесу родилась ёлочка» и др.)
 XV лет. Часть 2 («Улетай», «Caruso», «Bella Ciao», «Червона рута» и др.)
 XV лет. Посвящение женщине. Часть 3 («Сердце в 1000 свечей», «Замок из дождя», «Любовь, похожая на сон» и др.)
 The Best Of («Adagio», «Позови меня с собой», «Ты на свете есть», «На бис» и др.)

В 2005 году участники группы KVATRO принимали участие в дубляже нескольких классических диснеевских мультфильмов — «Дамбо», «Приключения Икабода и мистера Тоада», «Золушка» и «Алиса в Стране чудес», где исполняли русскоязычные версии песен.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 РИА Новости. Духовная оратория и вечер Акунина стали событиями фестиваля в Лондоне. От 15.02.2015. https://ria.ru/20150215/1047769672.html
 РИА Новости. В британском парламенте пройдет прием, посвященный русской Масленице. От 18.02.2017. https://ria.ru/20170218/1488277553.html
 РИА Новости. В Лондоне участники концерта «Масленица» удивили разнообразием репертуара. От 17.02.2018. https://ria.ru/20180217/1514824557.html 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году
Музыкальные коллективы по алфавиту